Agosta steht für:

 Agosta, eine Gemeinde in der Metropolitanstadt Rom in der italienischen Region Latium

Agosta ist der Familienname folgender Personen:

 Ignazio Agosta (* ?), italienischer Filmschaffender
 Marc Agosta (* 1948), luxemburgischer Leichtathlet
 Mariano Agosta (1880–1927), italienischer Maler
 Meghan Agosta (* 1987), kanadische Eishockeyspielerin

Siehe auch:
 Agosta-Klasse